Мелина може бити:

 Мелина (Бања Лука), насељено мјесто у граду Бањој Луци, Република Српска, БиХ
 Мелина (Добретићи), насељено мјесто у општини Добретићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Мелина (муза), муза у старогрчкој митологији, једна од Теспијада